Оперативное искусство (ОИ) — составная часть военного искусства, которая занимает промежуточное положение между тактикой и стратегией.

Изучает методы подготовки и ведения совместных и самостоятельных операций (военных (боевых) действий) крупными воинскими формированиями на уровне объединений видов вооружённых сил — корпусами, армиями и т. п.

Оперативное искусство подчинено стратегии, и его решения непосредственно вытекают из решений стратегических. Занимая главенствующее положение по отношению к тактике, оперативное искусство определяет её задачи и направление развития. Однако, очевидно, что возможности тактики влияют на оперативное искусство так же, как возможности оперативного искусства влияют на стратегию.

В военной теории западных государств (прежде всего США и блока НАТО) оперативное искусство, как самостоятельный подраздел искусства военного, не выделялось до середины 80-х годов XX века, а вместо него долгое время в ходу были термины «большая тактика» или «малая стратегия». Однако, к 1982 году эволюция методов вооружённой борьбы и создание концепции воздушно-наземной операции заставилo ввести в американский боевой устав FM 100-5 понятие оперативного уровня боевых действий (). Дальнейшее совершенствование американской военной теории привело к появлению в редакции устава FM 100-5 1986 года понятия «оперативное искусство», которое было значительно уточнено и расширено после дополнения этого устава в 2001 году. Западные военные специалисты полагают, что этот шаг стал последним и решающим фактором, определившим необходимость выработки для американских вооружённых сил новой оперативной доктрины «согласованных наземных боевых действий» () в 2011 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Где тонко - там и рвется. О войсковых стыках в Первую мировую войну // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/warcraft/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/where-it-is-thin-it-breaks-there-about-military-joints-in-the-first-world-war/
 Оперативное искусство и Русский фронт Великой войны Ч. 1. Теория и практика // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/warcraft/оперативное-искусство/operational-art-and-the-russian-front-of-the-great-war-part-1-theory-and-practice/
 Оперативное искусство и Русский фронт Великой войны. Ч. 2. Просчеты и достижения // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/warcraft/оперативное-искусство/operational-art-and-the-russian-front-of-the-great-war-part-2-miscalculations-and-achievements/
 Оперативное искусство и Русский фронт Великой войны. Ч. 3. Все формы оперативного маневра // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/warcraft/оперативное-искусство/operational-art-and-the-russian-front-of-the-great-war-part-3-all-forms-of-operational-maneuver/
 Оперативное искусство и Русский фронт Великой войны. Ч. 4. Битва на огромном фронте // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/warcraft/оперативное-искусство/operational-art-and-the-russian-front-of-the-great-war-part-4-battle-on-the-huge-front/
 Оперативное искусство и Русский фронт Великой войны. Ч. 5. В пылу позиционных сражений // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/warcraft/оперативное-искусство/operational-art-and-the-russian-front-of-the-great-war-part-5-in-the-heat-of-the-positional-battles/
 Оперативное искусство и Русский фронт Великой войны. Ч. 6. Об оперативных факторах и проблемах // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/warcraft/оперативное-искусство/operational-art-and-the-russian-front-of-the-great-war-part-6-on-operational-factors-and-problems/
 Оперативное искусство и Русский фронт Великой войны. Ч. 7. Решающий инструмент полководца // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/warcraft/оперативное-искусство/operational-art-and-the-russian-front-during-the-first-world-war-part-7-the-crucial-tool-of-the-commander/

Военное искусство